Estoque -  mercadorias, produtos ou outros elementos na posse de um agente econômico
Ou ainda:
Estoque (espada) - espada reta e pontiaguda e fina, com folha triangular ou quadrangular e fio não cortante, a fim de somente a ponta causar ferimentos por perfuração
Estoque (arma) - nome genérico das facas improvisadas, feitas com materiais diversos e não raro com fio precário ou apenas com uma ponta afiada
Lamborghini Estoque - protótipo de sedan superesportivo apresentado pela Lamborghini da edição de 2008 do Salão de Paris

Desambiguação